Dans le langage courant, un tavernier désigne le tenancier d'une taverne et peut être synonyme de barman.

Le patronyme Tavernier a la même provenance. En néerlandais, il peut se décliner avec -ae- au lieu de -a-.
Il peut y avoir une particule de provenance de, accolée ou non (en néerlandais, le de peut être l'article) : Detavernier, De Tavernier, De Taevernier ou Detaevernier.

Patronyme

Tavernier 
 
 Adolphe Tavernier (1853-1945}, écrivain, critique d'art et journaliste français ;
 Alexandra Tavernier (1993-), athlète française spécialiste du lancer du marteau ;
 Ameet Tavernier, imprimeur anversois du  ;
 Bertrand Tavernier (1941-2021), réalisateur de cinéma français ; 
 Christian Tavernier (1955-), ingénieur électronicien français ;
 Colo Tavernier (1942-2020), scénariste britannique et française, épouse de Bertrand Tavernier ;
 Élisabeth Tavernier (1946-2022), costumière française ;
 Émilie Tavernier (1800-1851), religieuse, éducatrice et bienheureuse canadienne ;
 Ernestine Tavernier (1824-1903), alpiniste française ;
 Guy Tavernier (1924-1996), physicien nucléaire belge ;
 Hugo Tavernier (1999-), athlète français ;
 Janine Tavernier (1937-), ancienne présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu ;
 Janine Tavernier (1935-2019), poète, romancière et universitaire haïtienne ;
 Jean André Tavernier (1777-1850), homme politique français ;
 Jean Tavernier (1928-2020), président du Conseil régional d'Aquitaine ;
 Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), voyageur et pionnier français du commerce avec l’Inde ;
 Jean Baptiste Brice Tavernier (1744-1825), ingénieur, peintre et dessinateur français ;
 Jean-Baptiste Tavernier-Boullongne (1749-1794) fermier général français ;
 Jean-Luc Tavernier (1961-), économiste et haut fonctionnaire français ;
 Jef Tavernier (1951-), homme politique belge flamand ;
 Melchior Tavernier (1594-1665), graveur et libraire français ;
 Nicolas Tavernier (1620-1698), professeur royal de grec au Collège royal ;
 Nils Tavernier (1965-), réalisateur de cinéma français, fils de Bertrand ;
 Olivier Tavernier (1976-), archer français ;
 Paul Tavernier (1852-1943), artiste peintre français ;
 René Tavernier (poète) (1915-1989), écrivain et philosophe français, père de Bertrand Tavernier ;
 René Tavernier (géologue) (1914-1992), géologue et stratigraphe belge ;
 Tiffany Tavernier (1967-), romancière, scénariste assistante réalisatrice française, fille de Bertrand Tavernier ;
 Yves Tavernier (1937-), homme politique français.

Detaevernier 

Robert Detaevernier (1894-1961), homme politique belge socialiste.

Toponyme 

 Tavernier, localité de Floride ;
 Rivière Tavernier, un affluent de la rivière Mégiscane, coulant dans le territoire de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Art et culture 
 Des personnages des Misérables de Victor Hugo exercent ce métier, il s'agit de Thénardier et de sa femme, aubergistes à Montfermeil.

Ordinateurs 
 Tavernier Kit6800
 Tavernier 6809

Notes et références